Le championnat du Brésil de football 1978 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Guarani.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Seconde phase

Groupe des vainqueurs

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe des perdants

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

1/4 de finale 
 Internacional 1-0 ; 2-1 Santa Cruz
 Palmeiras 2-1 ; 1-1 Bahia
 Vasco da Gama 1-1 ; 1-1 Grêmio
 Sport Recife 0-2 ; 0-4 Guarani

1/2 finales 
 Guarani 2-0 ; 2-1 Vasco da Gama
 Palmeiras 2-0 ; 1-1 Internacional

Finale 
 Palmeiras 0-1 ; 0-1 Guarani
Guarani remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1978
Brésil
1978 au Brésil